Anton I. oder Antoine I. ist der Name folgender Personen:
 Antoine I. de Croÿ (um 1402 – nach 1475), Graf von Porcéan, burgundischer Minister
 Antoine I. (Ligny und Brienne) († 1519), Graf von Ligny und Brienne
 Antoine I. de Lalaing (1480–1540), Graf von Hoogstraten, Statthalter von Holland und Seeland
 Anton I. (Oldenburg) (1505–1573), regierender Reichsgraf von Oldenburg und Delmenhorst
 Antoine I. de Gramont (1526–1576), Vicomte d’Aure, Comte de Guiche, Souverain de Bidache
 Anton (I.) von Wietersheim (1539–1614), deutscher Jurist, Ratssyndikus in Rostock und Hamburg, Kanzler der Grafen von Holstein-Schauenburg
 Anton I. von Aldenburg (1633–1680), Reichsgraf, Statthalter der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst
 Antoine I. (Monaco) (1661–1731), Fürst von Monaco
 Anton I. (Katholikos) (1720–1788), Theologe, Katholikos-Patriarch der Georgischen Orthodoxen Kirche
 Anton (I.) von Dobelhoff-Dier (1733–1812), k. k. wirklicher Hofrat, Präsident der Akademie der Künste
 Anton I. Esterházy de Galantha (1738–1794), Majoratsherr der Magnatenfamilie Esterházy